Une société de géographie est une société savante vouée à l'étude de la géographie. La Société de géographie, sans plus de précisions, fait en général référence à la Société de géographie de Paris, créée en 1821. Mais il existe ou a existé de nombreuses autres sociétés de géographie, nationales ou locales, dont : 
 Société de géographie de Berlin (Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin), fondée en 1828
 Société de géographie de Genève, fondée en 1858
 Société royale belge de géographie (SRBG) fondée en 1876
Société de géographie commerciale de Paris, fondée en 1873
 Société de géographie commerciale de Bordeaux fondée en 1874
 Société géographique royale du Canada, fondée en 1929
 Société hongroise de géographie
 , la société britannique de géographie, fondée en 1830 sous le nom de Société londonienne de géographie
 , la société écossaise de géographie, fondée en 1884 
 , la société américaine de géographie, fondée à New York en 1851
 , société américaine de géographie fondée en 1888

Voir : Liste des sociétés de géographie

Toponymes
 Presqu'île de la Société de géographie un presqu'île de l'archipel des Kerguelen
 Île de la Société de géographie, une île côtière du Nord-Est du Groenland
 Île de la Royal Geographical Society, une île du golfe Reine-Maud au Nunavut au Canada.

Homonymie de toponyme